{{Taxobox
|domain =Археї (Archaea)
| regnum = Евріархеоти (Euryarchaeota)
| phylum = Евріархеоти (Euryarchaeota)
| classis = Nanohaloarchaea
| classis_authority = Narasingarao et al. 2012
| subdivision_ranks = Роди
| subdivision =
 'Candidatus Haloredivivus' Ghai et al. 2011
 Candidatus Nanosalina' Narasingarao et al. 2012
 '''Candidatus Nanosalinarum' Narasingarao et al. 2012
}}Nanohaloarchaea' — клас архей типу Euryarchaeota. Вперше Nanohaloarchaea виокремлені у 2001 році з поверхневих вод соленого озера Тіррелл на північному заході штату Вікторія в Австралії. Згодом їхній геном виявлений в багатьох солених озерах по всьому світі.

 Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує родинні зв'язки Nanohaloarchaea у рамках Euryarchaeota, на основі на даних List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) і Національного центру біотехнологічної інформації ()
, а також дослідженнях 16S рРНК, реліз 106 'The All-Species Living Tree' Project'The All-Species Living Tree' Project..

♠ — штам є в NCBI, але відсутній в LPSN;Candidatus'' — таксон, що, можливо, займає дане положення

Примітки 

Евріархеоти
Класи архей